Соревнования по скоростному спуску в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 9 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 11:15 по местному времени (UTC+4) с 15-минутной задержкой относительно расписания. Это был первый вид горнолыжной программы, в котором были разыграны медали на Играх в Сочи. В мужском скоростном спуске приняли участие 49 спортсменов из 23 стран (один горнолыжник на старт не вышел). Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся швейцарский горнолыжник Дидье Дефаго, который выступал и в Красной Поляне, но не сумел попасть даже в 10-ку лучших.

Маттиас Майер, сын вице-чемпиона Олимпийских игр 1988 года в супергиганте Хельмута Майера, ни разу не был даже в тройке лучших на этапах Кубка мира в скоростном спуске. На счету Маттиаса лишь два вторых места в супергиганте. Австрийцы, которые не выиграли ни одной медали в мужском горнолыжном спорте на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, в Сочи уже в первом старте взяли золото.

Кристоф Иннерхофер выиграл свою первую в карьере олимпийскую медаль (итальянцы выиграли медаль в этой дисциплине впервые с 1976 года, когда третьим на Играх в Инсбруке стал Херберт Планк). Хьетиль Янсруд прибавил бронзу Сочи к своему серебру Ванкувера-2010 в гигантском слаломе.

Майер относительно медленно прошёл верхнюю часть трассы: на второй контрольной отсечке из пяти он уступал Иннерхоферу 0,44 сек, Боде Миллеру — 0,31 сек, Янсруду — 0,15 сек, однако вторую часть трассы прошёл значительно увереннее.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте Игр в Сочи